Vent — назва другого студійного альбому німецького металкор-гурту Caliban, котрий вийшов 12 червня 2001 року.

Композиції 

 «Entrance» — 1:35
 «Fire Of Night» — 3:12
 «Love Taken Away» — 3:43
 «In The Eye Of The Storm» — 4:49
 «About Time And Decisions» — 5:41
 «Roots Of Pain» — 4:41
 «Happiness In Slavery» — 3:06
 «Tyranny Of Small Misery» — 4:39
 «For» — 4:47
 «My Last Beauty» — 4:34
 «New Kind Of Freedom» — 3:59
 «Sycamore Dreams» — 3:52
 «Erase The Enemy» — 4:34
 «Exit» — 1:47

Музичні альбоми 2001
Альбоми Caliban